Live in Barcelona – dvd di Elton John del 1992
 Live in Barcelona – dvd di Bruce Springsteen e la E Street Band del 2003